Role Model Clothing é uma marca de roupas criada por Pierre Bouvier, Chuck Comeau e Patrick Langlois — integrantes da banda canadense Simple Plan.

Em 2008, foi lançada uma nova coleção e uma delas é autografada por Pierre Bouvier. São camisetas femininas e masculinas, bonés, blusões, entre outros produtos.

Vestuário